Асфоделус ветвистый () — вид растений семейства  .

Ветвистое многолетнее растение высотой до 90 см. Корневище короткое и толстое, является веретеновидным клубневым утолщением. Листья расположены в прикорневой розетке. Листья до 2,5 х 45 (-3) см, плоские, с гладкой краем. Стебель безлистный, несет массивное соцветие. Имеет большие белые цветы с шестью лепестками розовыми или коричневыми срединными жилами. Плод представляет собой небольшую шарообразную капсулу, длиной от 5 до 13 мм, от 3,5 до 10 (до 11) мм шириной. Семена 5-8,5 × 2,5-4 мм, серые. Цветёт с марта по июнь.

Вид распространён в Северной Африке (Алжир, Египет, Ливия, Марокко, Тунис),  Западной Азии (Кипр, Египет - Синай, Израиль, Иордания, Ливан, Сирия, Турция), Южной Европе (страны бывшей Югославии, Греция, Италия, Франция, Португалия, Гибралтар, Испания [вкл. Канарские острова]).

Плиний, Диоскорид и Гиппократ упоминали, что луковицы использовали в пищу. Греки и римляне использовали растение для борьбы с различными заболеваниями. Алкоголь может быть получен после брожения клубней. Он используется в косметике.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Flora Vascular 
 United States Department of Agriculture 

Асфоделовые
Флора Европы
Флора Северной Африки
Растения, впервые описанные в книге Species Plantarum
Флора Азии